Nordhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Nordhagen (* 1971), kanadische Ringerin
 Per Jonas Nordhagen (* 1929), norwegischer Kunsthistoriker
 Rolf Nordhagen (1894–1979), norwegischer Botaniker